Rostov se poate referi la:
 Rostov, oraș în regiunea Iaroslavl, Rusia;
 Rostov, sat din regiunea Sumî, Ucraina.

 Rostov-pe-Don, centrul administrativ al regiunii omonime, Federația Rusă.
 Regiunea Rostov, regiune administrativă din sud-estul Rusiei;
 FC Rostov, club de fotbal din Rostov pe Don